est un personnage de fiction féminin créé par Hiro Mashima dans le manga Fairy Tail en 2006.

Biographie fictive 

Wendy est née quatre cents ans avant le début de la série et a été abandonnée par ses parents. Elle a été élevée par Grandiné qui lui a enseignée la magie du chasseur de dragon céleste, en plus de lui apprendre à lire et à écrire. Elle est, tout comme les quatre autres chasseurs de dragon, envoyée 400 ans plus tard dans le futur, par le biais de la porte Éclipse (Natsu Dragnir, Gajil Redfox, Sting Youclif et Rogue Chenny). Elle a disparu le  X777.

Après la disparition de son dragon, elle a été recueillie par un jeune mage, Jellal, qui l’emmène dans sa future guilde, Cait Shelter. En réalité, cette guilde et ces membres n'ont jamais existé. Ils ont été créés par l'esprit du dernier Nirveat qui voulait se racheter pour avoir créé le Nirvana et, par la même occasion, pour qu'elle puisse se retrouver entourée de compagnons.

Elle fait désormais partie de Fairy Tail après les événements d'Oracion Seis où elle retrouve ce fameux Mistgun. Elle apprend que c'est lui qui l'a recueillie et qu'il vient d'un monde parallèle, Edolas.

Elle participe pour la première fois à la sélection des mages de rang S (en réalité elle accompagne Mest) sur l’île Tenrô. L'examen de rang S fut interrompu par la guilde clandestine Grimoire Heart où ils affrontent en particulier Azuma un membre de la guilde.

Elle rencontre pour la première fois, après la disparition de Grandiné, un autre dragon dénommé Acnologia, le dragon noir de l’apocalypse, qui, à la base, est un humain. Celui-ci détruit l’île entière d’un souffle du dragon. Sept ans plus tard, Wendy est retrouvé vivante, ainsi que les autres membres de Fairy Tail sur l’île Tenrô grâce à Mavis (Premier maitre de la guilde).

Plus tard, elle participe au grand tournoi de la magie avec Natsu, Lucy, Grey et Erza, mais se fait attaquer peu avant le début du tournoi par un membre de Raven Tail. Elle ne peut donc pas participer au début du tournoi et se fait remplacer par Elfman. De retour dans la compétition, elle affronte Cherrya de Lamia Scale durant le troisième jour des jeux. Le combat se finit en match nul & les deux jeunes filles deviennent les meilleures amies du monde. Après le combat de Natsu contre Sting Youclif et Rog, elle se rend en compagnie de Gajil, Natsu, Happy, Carla, Lucy et Grey au cimetière de dragons, situé sous l'arène du grand tournoi de la magie que Gajil a découvert (quand Natsu l'a poussé dans un chariot pour affronter seul Sting et Rog) et grâce à l'une des techniques laissées par Polyussica : celle de la voie lactée, elle fait apparaître l’âme de Jilkonis, le Dragon de jade en utilisant La voie lactée. Ce dernier leur explique l'origine d'une guerre qui a eu lieu entre les dragons, il y a longtemps. Il leur apprend également les origines d'Acnologia.

Durant la mission au village du soleil, elle affronte les chasseurs de trésors avec Lucy et Flare. Le groupe réussit à raviver la Flamme Éternelle qui n'est autre qu'Atlas Flame en personne.

Plus tard, pendant l'affrontement contre Tartaros, elle va désactiver Face en compagnie de Carla où elle affronte Ezel et réussit à le vaincre bien qu'il soit dans sa forme démoniaque quand elle éveille la Dragon Force en absorbant la magie située autour de Face.

Pendant la dissolution de la guilde, Wendy va à Lamia Scale avec Carla. Mais un an plus tard, Natsu, Lucy & Happy décident de reformer la guilde & lui proposent de la réintégrer, mais elle refuse. Encouragée par Cherrya, elle finit par revenir sur sa décision.
Pendant l'arc Arbaless, elle sauve de justesse Jubia d'une blessure mortelle, puis aide Erza à combattre Eileen Belserion, la mère de son amie.

Description

À propos du nom 
Son prénom dérive de « Windy » en anglais, qui signifie notamment venteux ou Éole. Elle est aussi surnommée la « Prêtresse Céleste ».

Personnalité 
C'est une jolie jeune fille aux longs cheveux bleus, souriante, sympathique, à la taille physique de Reby McGarden. Elle a une tendance maladroite et timide mais c'est une fille déterminée. Elle lie une forte amitié avec Cherrya Brendy et avec Carla, même si parfois elle éprouve une certaine jalousie pour Cherrya à cause de ses seins existants et pour elle inexistants, objet de moquerie. Sa marque de guilde se situe au même endroit que celle de Natsu et de couleur bleu clair. Grâce à Erza, elle a pu intégrer Fairy Tail. Elle apprécie beaucoup les autres membres de Fairy Tail, notamment Natsu, qu'elle considère comme un grand frère.

Sa double d'Edolas est tout comme elle, douce mais plus forte et plus courageuse. Elle est aussi plus grande de taille.

Famille 
Elle a été adoptée puis élevée par le dragon céleste Grandiné, qui lui a appris la magie du chasseur de dragon céleste, à lire et écrire ainsi que la culture générale de base.

Techniques 
Sa magie lui permet principalement de soigner les gens, mais aussi d'attaquer et d'améliorer les capacités d'attaques, de défenses et de déplacements grâce à des enchantements.
Depuis la fin de l'arc Tartaros, elle maîtrise le Dragon Force.

Voir aussi

Articles connexes 
 Personnages de Fairy Tail

Adopté de fiction
Fairy Tail
Magicien ou sorcier de fiction
Orphelin de fiction
Pyrokinésiste de fiction
Antihéros